Самина:

 Самина — река в Вологодской области и Карелии России, приток Андомы.

 Самина или Замина (Samina) — топоним в Лихтенштейне и Австрии:
 Самина — вторая по длине река Лихтенштейна, впадает в реку Илль недалеко от австрийского города Фельдкирх.
 Самина — деревня в общине Тризенберг Лихтенштейна.
 Самина — старое название австрийского футбольного клуба Фельдкирх.